Diaphanidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Diaphanidae i ordningen Cephalaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Cephalaspida, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diaphanidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Diaphanidae